Розали́нд Ча́о (), настоящее имя — Ча́о Цзяли́нь (; 23 сентября 1957, Анахайм, Калифорния, США) — американская актриса.

Биография 
Чао Цзялинь родилась 23 сентября 1957 года в Анахайме (штат Калифорния, США) в семье китайцев-рестораторов. В 1978 году окончила «Pomona College».

Карьера 
Розалинд дебютировала в кино в 1970 году, сыграв роль Линды Чанг Ванг в эпизоде «Люси, прачка» телесериала «». В 1991 году Чао сыграла роль Лалу в фильме «», за роль которой она получила премию «Western Heritage Awards» (1992) в номинации «Лучший театральный фильм». Всего она сыграла более чем в 130 фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
С 1989 года Розалинд замужем за актёром . У супругов есть двое детей — сын Роланд Темплман и дочь Иззабель Темплман.

Избранная фильмография

Роли в театре 
 1985—1986 — The Wash — Джуди — Mark Taper Forum
 1985—1986 — Green Card — Mark Taper Forum
 1988 — Green Card — Joyce Theater
 2008 — «Некоторые девушки» — Линдси
 2018 — The Great Wave — Эцуко — Королевский национальный театр

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Дети-актёры США
Актрисы театра США
Выпускники Помона-колледжа
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Выпускники Школы коммуникаций и журналистики Университета Южной Калифорнии